Zona crepuscolare – linea fittizia che delimita la parte illuminata dalla parte in ombra di un corpo celeste
 Movimento crepuscolare – corrente letteraria del XX secolo
 Interruttore crepuscolare – componente elettronico che permette l'attivazione automatica di un circuito di illuminazione al calare della luce naturale
 Visione crepuscolare – capacità di vedere al buio senza fonti luminose

Altri progetti